Givry kan syfta på:
 Givry, Ardennes
 Givry, Saône-et-Loire
 Givry, Yonne